Duitsland:
Neuburg (Mecklenburg), een gemeente in de  deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Neuburg am Inn, een gemeente in de deelstaat Beieren
Neuburg am Rhein, een plaats in de deelstaat Rijnland-Palts
Neuburg an der Donau, een plaats in de deelstaat Beieren
Neuburg an der Kammel, een gemeente in de deelstaat Beieren
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, een district in de deelstaat Beieren
Vorstendom Palts-Neuburg, een Duitse staat, bestaande van 1505 tot 1808, met de residentie in Neuburg an der Donau
 Neuburg (Detern), een plaats in de deelstaat Nedersaksen, gemeente Detern